Dżamal Chaszukdżi
 Dżamal Zahalika
 Dżamal al-Dżamal